Шани́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Шанидзе, Акакий Гаврилович (1887—1987) — грузинский филолог (лингвист, историк литературы, фольклорист), член-корреспондент АН СССР, академик АН Грузинской ССР.
 Шанидзе, Василий Олифанович (1912—1973) — советский оператор, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны.
 Шанидзе, Дито Иванович (1937—2010) — советский тяжелоатлет, чемпион мира (1973), призёр Олимпийских игр (1968, 1972).
 Шанидзе, Ираклий Михайлович (род. 1968) — грузинский профессиональный фотограф.
 Шанидзе, Тамара (род. 1969) — советская и грузинская легкоатлетка.

Примечания